Persoon in de Verenigde Staten die progressief-liberale opvattingen huldigt

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Liberal (Kansas)
Liberal (Missouri)